Viéville kan syfta på följande platser:

Antarktis 

 Viéville (glaciär),

Frankrike 

 Viéville, departementet Haute-Marne i regionen Grand Est, 
 Viéville-en-Haye, departementet Meurthe-et-Moselle i regionen Grand Est, 

Robotskapade Antarktisförgreningar